Gjoni (auch Gjonaj) ist ein albanischer Familienname. Er stammt aus der königlichen Familie Jonima (John) von Lezha.

Geschichte 
Gjoni ist ein beliebter Familienname im Christentum. Mit diesem Namen leben in der Region rund um Shkodra, Lezhë und Ulcinj Christen, die zum Islam konvertiert sind.

St. John ist der „Tag des Festes“ am 29. August. Gjoni bedeutet auf hebräisch „Gnade Gottes“. Außerdem kann der Familienname individuell als ein Großherzog, Landgraf oder Fürst identifiziert werden.

Namensträger 
 Xhelil Gjoni (* 1936), albanischer kommunistischer Politiker

Familienname
Albanischer Personenname